Bušetina je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 891 stanovnika te 282 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji